Peccatum bezeichnet

 den theologischen Begriff der Sünde (lat. peccatum, „Sünde“)
 eine norwegische Dark-Metal-Band, siehe Peccatum (Band)